

Lokalizacje

Niemcy 
 Seehausen – dzielnica Bremy
 Seehausen – dzielnica Lipska
 Seehausen – dzielnica miasta Wanzleben-Börde
 Seehausen (Altmark) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Seehausen (Altmark) – gmina związkowa w kraju związkowym Saksonia Anhalt, w powiecie Stendal
 Seehausen am Staffelsee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen
 Seehausen am Staffelsee – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Garmisch-Partenkirchen

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Jeziorowskie
 Szumiłowo

Inne 
 Seehausen – statek